Косовський балет був створений в 1972 році. З часу заснування існувало два основних покоління. Вони відомі як «Перше покоління» і «Друге покоління», яке також відоме як нове покоління. Перше покоління стосується членів-засновників Косовського балету, які виступали до примусового розформування. Друге покоління відноситься до групи танцюристів, які навчались під керівництвом Ахмета Брахімая для реформування балету в Косово після югославських воєн.

Перше покоління 
Артисти балету першого покоління здобували освіту в середній школі балету в Скоп'є під керівництвом Тетяни Петковської. Після закінчення школи 25 танцюристів цього класу повернулися до Приштини, де сформували офіційне перше покоління Косовського балету в Національному театрі Косова. Компанія продовжувала виступати по всій колишній Югославії, на бієнале балету в Любляні та на Літніх іграх у Дубровнику. На жаль, компанія була примусово розформована в 1991 році через триваюче насильство та загрозу етнічних чисток югославських воєн.

Серед членів першого покоління були: Ахмет Брахімай, Рустем Селка, Асма Мулла, Селайджін Кіче, Гані Лоші та Йонуз Бекірадж. Вони виступали під керівництвом Абдуррахмана Нокшікі. Через відсутність танцівниць балету до компанії приєдналися п'ять танцівниць балету зі Скоп'є (включаючи Некшміє Меху Сельму та Сабріє Спахіу Шкрелі), а також двоє артистів балету з Косова (Енвер Ельшані та Яшар Беріша).

У цей період Косовський балет працював із багатьма запрошеними артистами з усього світу. Серед таких танцюристів були: Ванда Ібра, Сюзан Лейк та Кхоана Ченкінс (Англія); Йоана Андзяк, Лідія Томашевська та Ана Ставняк (Польща); Лілана Бенудау (Румунія); Віоллка Каррі (Белград); та Марджа Бертлан (Філіппіни).

Друге покоління 
У 2001 році із завершенням югославських воєн Ахмет Брахімай прийняв рішення про відновлення компанії. Прагнучи до цього, він заснував першу вищу школу балету у співпраці з Пренком Якова; середньої музичної школи, і почав набирати молодь. Через п'ять років перший клас цієї школи закінчив під його керівництвом. На сьогоднішній день ці танцюристи складають основний ансамбль Косовського балету як друге покоління компанії.

Репертуар 
Після його відновлення компанія тісно співпрацювала з албанським хореографом Джердж Превазі, щоб поставити чотири його сучасні танцювальні роботи: Tranzicioni II, S'po dëgjohet gong (Не чути гонг), Контраст та Performance. Компанія активно працювала з Елтоном Цефою, щоб створити свій репертуар класичних балетів. Під його керівництвом компанія виконала уривки з Дон Кіхота, Жизелі, Ле Корсара та Лебединого озера. Випадкові стосунки з болгарською прима-балериною Сільвією Томов розпочали виробництво класичних балетів у повному розмірі для компанії, в даному випадку — «Спляча красуня».

Додаткові відомі роботи в репертуарі компанії включають: Постановка Сергія Сергєєва «Кармен»

Костянтин Уральський «Більше двох у танго»

Рапсодія Артана Ібершимі на теми Паганіні

Спектр пінг-понгу Артана Ібершімі

Артур Кугглейлін «О боже мій»; ремейк зроблений спеціально для Косовського балету

«Відносини» Мехмета Балкана та Лариси Барт

«Кохання, яке вбиває» та «Випускний бал» Іліра Керні

«Танці з Місяцем» Олександра Трессора 

VERDI REQUIEM Майкла Мао

«Копелія» Іліади Керні

«Моя свобода» Ізраїля Родрігеса

Антоніо Фіні «Де падає світло»

Фестивалі 
Окрім співпраці з численними відомими хореографами, «Косовський балет» співпрацює з різними танцювальними компаніями з усього світу. Серед них компанія співпрацювала з американським експериментальним театром «Ла Мама» для виконання мюзиклу «Діана».

Крім того, балет «Косово» виступав на багатьох міжнародних танцювальних фестивалях, включаючи:

 Охридський фестиваль; I (7 серпня 2005 р.)
 Міжнародний фестиваль сучасного танцю і театру в Дурресі; Не чую гонгу (9 квітня 2006 р.)
 Міжнародний фестиваль «Аполлонія»; Contrast (29 серпня 2006 р.)
 Міжнародний фестиваль Dance Fest у Скоп'є; Performance (10 квітня 2009 р.)
 Конкурс, творчість та інтерпретація танцю «Скампа» в Ельбасані; Performance (10 вересня 2009 р.)

Примітки

Посилання 
 
Мистецтво Косова